Dugesia aethiopica és una espècie de triclàdide dugèsid que habita a l'aigua dolça d'Etiòpia i del Iemen.

Cariologia 
Els espècimens de D. aethiopica analitzat cariològicament presentaven tant cèl·lules triploides (3n = 27 + 1-2 cromosomes B) com diploides (2n = 18 + 0-1 cromosomes B), amb un nombre bàsic o haploid de n = 9. Aquesta condició de mosaïcisme difús o mixploïdia es troba tant en les línies cel·lulars somàtiques com germinals i podria estar afavorida pel tipus de reproducció asexual.

Filogènia 
Posició de D. aethiopica en relació a altres espècies de Dugesia segons el treball de Lázaro i col·laboradors (2009):

Referències 

Aethiopica